William Morris può riferirsi a diverse personalità tra cui:
William Morris, artista e scrittore inglese;
William Morris, attore statunitense;
William Morris, imprenditore automobilistico britannico, fondatore della Morris Motor Company.